Jan Zamoyski herbu Jelita (1542–1605) – hetman, kanclerz, założyciel Zamościa
 Jan Zamoyski herbu Grzymała – podczaszy łomżyński, łożniczy królewski
 Jan Zamoyski herbu Grzymała (zm. 1614) – biskup płocki, arcybiskup lwowski, sekretarz królewski, ambasador
 Jan Zamoyski z Zamościa herbu Jelita (zm. 1618) – kasztelan chełmski, rotmistrz królewski
 Jan Sobiepan Zamoyski (1627–1665) – podczaszy koronny, pierwszy mąż Marii Kazimiery d’Arquien
 Jan Chryzostom Zamoyski herbu Jelita (zm. 1655) – biskup łucki
 Jan Kazimierz Zamoyski (1658–1692) – wojewoda bełski, kasztelan halicki
 Jan Jakub Zamoyski (1716–1790) – wojewoda podolski
 Jan Władysław Zamoyski (1849–1923) – galicyjski ziemianin
 Jan Zamoyski (1901–1986) – polski malarz, scenograf, współzałożyciel bractwa św. Łukasza
 Jan Kanty Zamoyski (1900–1961) – arystokrata
 Jan Tomasz Zamoyski (1912–2002) – ostatni ordynat, marszałek-senior Senatu RP II kadencji (1991)
 Jan Zamojski – (ur. 1956) – historyk filozofii, scenarzysta, tłumacz